Сен-Лора́н-дез-Омм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Бордо, 40 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 461 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1031,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Лоран-дез-Омм на сайті французького Національного інституту географії
 сайт Сен-Лоран-дез-Омм 
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-дез-Омм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь